A 21 318-as számú mellékút egy nyúlfarknyi, alig néhány száz méter hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megye északkeleti részén, Iklad belterületén, a település lakott utcáitól délre. A 21 115-ös útból ágazik ki, annak a 3+200-as kilométerszelvénye közelében, Iklad és Domony határvonalán, északnyugati irányban. Az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal Iklad-Domony megállóhelyéig vezet, ahol véget is ér.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 9.

Jegyzetek 

21318